San Cesareo ist die italienische Bezeichnung für den Heiligen Caesarius, wobei in der Regel Caesarius von Terracina gemeint ist.

San Cesareo oder San Cesario ist der Name der italienischen Gemeinden
 San Cesareo (Latium) in der Provinz Rom
 Borgo San Cesareo, Ortsteil von Albanella in der Provinz Salerno

San Cesareo ist der Name der Kirchen
 San Cesareo (Terracina) in Terracina
 San Cesareo in Palatio in Rom

siehe auch San Cesario